Export – sinonimo di esportazione
Export – tipo di birra
export – comando Unix
Export – marchio di sigarette e tabacco
Export – comune della Pennsylvania
Export – album discografico di Mina
Valie Export (1940) – artista e performance artist austriaca